Alexander Kent peut désigner :
 Alexander Kent (1924-2017), nom de plume de l'écrivain anglais Douglas Reeman ;
 Alexander Kent (1986-), un bassiste du groupe rock californien Say Anything.